Первый дивизион 1974 года () — 61-й сезон чемпионата Дании по футболу с момента его основания.

Участники

Турнирная таблица

Ссылки 
 Сезон 1974 на сайте danskfodbold.com
 Сезон 1974 на сайте rsssf.com

1974
Дания
Спорт в Дании в 1974 году‎